Den kloge mand kan hentyde til flere artikler:
 Den kloge mand (film fra 1937) – en dansk film fra 1937.
 Den kloge mand (film fra 1956) – en dansk film fra 1956.